Лестадиус () — шведская фамилия.

 Лестадиус, Карл Петтер (1835—1920) — ботаник, племянник Л. Л. Лестадиуса (стандартное сокращение в названиях таксонов — C.Laest.).
 Лестадиус, Ларс Леви (1800—1861) — проповедник и ботаник, дядя К. П. Лестадиуса (стандартное сокращение в названиях таксонов — Laest.).
  (1802—1841) — священник и писатель, брат Л. Л. Лестадиуса.